Sant'Alberico di Stablo (†779), abate benedettino a Stablo, celebrato il 28 ottobre;
 Sant'Alberico di Utrecht (†784), benedettino, vescovo di Utrecht, celebrato il 14 novembre;
 Sant'Alberico eremita (†1050), monaco camaldolese, eremita prima al monte Ocri, poi alle Balze, celebrato il 29 agosto;
 Sant'Alberico di Cîteaux (†1108), benedettino, cofondatore dell'Ordine dei Cistercensi, celebrato il 26 gennaio;
 Sant'Alberico Crescitelli (†1900), sacerdote, missionario in Cina del Pontificio Istituto Missioni Estere, martire a Shanxi, canonizzato nel 2000; celebrato il 21 luglio.

beato Alberico (X secolo), monaco a Glasbach, celebrato il 24 dicembre.